A categoria até 55 kg feminino da luta livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 9 de agosto no ExCeL.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Livre 55 kg feminino